La edición 102.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 20 de junio y el 4 de julio de 1988 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 1.717.085 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el sueco  Stefan Edberg  logrando el primero de sus dos triunfos en Wimbledon al imponerse en la final al alemán Boris Becker.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf logrando el primero de los siete triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la estadounidense  Martina Navrátilová.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1988